Ligue 1 2013/2014 var den 76:e säsongen av Frankrikes högstaserie i fotboll, och den 12:e säsongen sedan serien bytte namn till Ligue 1. Serien spelades från 9 augusti 2013 till 17 maj 2014, och avgjordes efter 380 spelade matcher mellan 20 klubblag.

Regerande mästare från säsongen 2012–13 var Paris Saint-Germain från Paris.

Tre lag flyttades upp från Ligue 2: AS Monaco från Monaco, Guingamp från Guingamp och Nantes från Nantes.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser

Externa länkar 
 LFP.fr - officiell webbplats

2013/2014
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013 i Frankrike
2013 i Monaco
2014 i Frankrike
2014 i Monaco